Csehország
 Cidlina, település a Třebíči járásban
 Cidlina, Železnice településrésze a Jičíni járásban